Héctor Hernández García (1935-1984), calciatore messicano
 Héctor Humberto Hernández Gallegos (n. 1985), cestista messicano
 Héctor Hernández Marrero (n. 1995), calciatore spagnolo